Hausberk může být název pro vícero hradů:

 Hausberk (okres Český Krumlov) – zaniklý hrad v okrese Český Krumlov
 Hausberk (okres Chomutov) – zaniklý hrad v okrese Chomutov
 Hausberk (okres Most) – zaniklý hrad v okrese Most
 Hausberk (okres Svitavy) - zaniklý hrad v okrese Svitavy